Gymnasium St. Michael ist der Name von

 Gymnasium St. Michael (Ahlen)
 Gymnasium St. Michael (Paderborn)